Kees Otten (beeldhouwer), Nederlands beeldhouwer
 Kees Otten (blokfluitist), Nederlands blokfluitist